Владимир Щегольков:
 Щегольков, Владимир Владимирович (род. 1972) — российский актёр, режиссёр и сценарист кино.
 Щегольков, Владимир Николаевич (1937—2008) — советский футболист.